Die Spiele der 3. Streethockey-Weltmeisterschaft U20-Junioren im Jahre 2004 und wurde in der Slowakei ausgetragen. Weltmeister wurde zum ersten Mal Slowakei, das im Finale Tschechien besiegte.

Gruppe A

Gruppe B

Play-off

Halbfinale

Spiel um Platz 3

Finale 

2004 U20
Sportveranstaltung 2004
Sportveranstaltung in der Slowakei